

Geografia 
 Eolia o Eolide – una regione storica dell'Asia Minore
 Eolia – altro nome della Tessaglia, terra degli Eoli
 Eolia – comune statunitense in Missouri

Mitologia 
 Eolia – l'isola di Eolo, il re dei venti della mitologia greca
 Eolia – personaggio della mitologia greca